Андрей Ромодановский:
 Ромодановский, Андрей Васильевич — князь, воевода.
 Ромодановский, Андрей Григорьевич (ум. 1682) — русский государственный и военный деятель, боярин и воевода.